Peter Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Peter Fiedler (Politiker) (1936–1982), deutscher Politiker (SED), Minister
 Peter Fiedler (Theologe) (1940–2009), deutscher Theologe
 Peter Fiedler (Psychologe) (* 1945), deutscher Psychologe
 Peter Fiedler (Klavierbauer) (1950–2004), österreichischer Klavierbauer